Menezes kan som auktorsförkortning betyda:

 Naercio Aquino de Menezes
 Carlos Azevedo de Menezes
 Lou Christian Menezes

Robotskapade auktorsförkortningar